Рангирање турнира је базирано на основу рејтинга играча који учествују и који су међу првих 10 у свету. У Бечу 1882. и Линаресу 1992. учествовало је свих десет најбољих на свету, у Цириху/Нојхаузену првих девет, итд.

1989. 
 Седми супертурнир у Линаресу је одржан од 18. фебруара до 5. марта 1989. Једанаесторо велемајстора је узело учешће: Анатолиј Карпов (2750), Најџел Шорт (2650), Александар Бељавски (2640), Василиј Иванчук (2635), Јохан Хјартарсон (2615), Борис Гуљко (2610), Лајош Портиш (2610), Јан Тиман (2610), Артур Јусупов (2610), Андреј Соколов (2605) и Љубомир Љубојевић (2580). Двадесетогодишњи Иванчук је све засенио на свом дебију и освајањем првог места испред званичног првака света Карпова и Љубомира Љубојевића.

1992. 

Каспаров доминира исправљајући своје пропусте које је направио на турниру у Ређо Емилији 1991/92 када је био трећи иза Ананда и Бориса Гељфанда као и бледе игре на претходном турниру у Линаресу када је победио Иванчук. Наговештај његове добре форме се видела у првој рунди победивши Јана Тимана у минијатури од 25 потеза када је Каспаров жртвовао скакача за матни напад. Иванчук који је победио на светском купу у Рејкјавику (са Карповом), делио је друго место са Тиманом, а испред Карпова, Ананда, Валерија Салова и Гељфалда.

Dirk Jan Ten Geuzendam 1992. "Linares 1992 Irenophobia and embraces in Linares." New in Chess.

1993. 

Побеђује светски шампион Гари Каспаров испред Анатолија Карпова, Вишванатана Ананда, Алексеја Широва, Владимира Крамника и Василија Иванчука. Од 1990. турнир у Линаресу је редовно највеће снаге у свету.
Dirk Jan Ten Geuzendam. 1993. "Linares 1993 Kasparov routs rivals in riveting reprise." New in Chess.

1997.  

Побеђује Каспаров испред Крамника, Адамса, Топалова, Ананда, Иванчука и Јудит Полгар.

2003. 

Победници турнира су били Крамник и Леко 7/11, а испред Ананда и Каспарова. Поред њих учествовали су још Руслан Пономарјов, Понс и Раџабов.

Табела „Морелија/Линарес 2006"

Табела „Морелија/Линарес 2007"

Спољашње везе 
 Табела најзначајнијих светских турнира

Линарес
Шах у Шпанији